El término tratamiento hace referencia a la forma o los medios que se utilizan para llegar a la esencia de algo, bien porque ésta no se conozca o porque se encuentra alterada por otros de medios de cualquier clase cuya finalidad es la curación o el alivio de las enfermedades o síntomas. Otros términos relacionados: terapia, terapéutico, cura, curación, método curativo.

En ciencias en general
al tratamiento, el procedimiento aplicado a una o más de las variables independientes que generará o no un cambio en los valores de la(s) variables dependientes (véase también diseño experimental);

En ingeniería ambiental
al tratamiento de aguas, el conjunto de operaciones cuya finalidad es la eliminación o reducción de la contaminación o características no deseables de las aguas;

En ingeniería ambiental
al tratamiento de residuos, el conjunto de operaciones cuya finalidad es la eliminación o reducción de la contaminación o características no deseables de los residuos;

En medicina
al tratamiento, el conjunto de medios (higiénicos, farmacológicos, quirúrgicos u otros) cuya finalidad es la curación o el alivio (paliación) de las enfermedades o síntomas;

En el ámbito del protocolo social
al tratamiento, como sinónimo de título; el modo de dirigirse a una persona;

En el ámbito del mundo carcelario y penitenciario
 altratamiento penitenciario, el conjunto de todos aquellos medios pedagógicos o terapéuticos utilizados con la finalidad de que el sujeto que transgredió la ley penal pueda comprender su responsabilidad social para lograr una convivencia en paz;

En el mundo del cine
En la etapa de la preproducción, el tratamiento, un guion sin pulir.

Véase también
trato